Габриэл Сынкрэян (, 21 декабря 1988, Клуж-Напока, Румыния) — румынский тяжелоатлет.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио выиграл бронзу в категории до 85 кг, но в декабре 2016 года был дисквалифицирован за применение допинга и лишён награды.

Выступления на Олимпиадах

Примечания

Ссылки 
 

Тяжелоатлеты Румынии
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Тяжелоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил